Per assedio di Berwick o cattura di Berwick si può intendere:

 Presa di Berwick (1296)
 Assedio di Berwick (1318)
 Assedio di Berwick (1333)
 Assedi di Berwick (1355 e 1356)
 Presa di Berwick (1482)